Hottenbach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:

 Hottenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hottenbacher Hof, Weiler im Ortsteil Lichtenberg der Gemeinde Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Gewässer:
 Hottenbach (Betzelbach), rechter Zufluss des Betzelbachs (zur Oster, zur Blies) bei Leitersweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hottenbach (Fahrmannsbach), linker Oberlauf des Fahrmannsbachs bis Utting am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hottenbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (zum Rhein) gegenüber Bad Sobernheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hottenbach (Rodauer Bach), rechter Zufluss des auch Johannisbach genannten Rodauer Bachs nach Klein-Bieberau, Gemeinde Modautal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen